95 км, 95-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
 название железнодорожных остановочных пунктов
 95 км — платформа Воткинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги в городе Воткинск Удмуртской Республики. Код 249324
 95 км — платформа Казанского направления Московской железной дороги в городском округе Ликино-Дулёво Московской области. Код 231814
 95 км — платформа Октябрьской железной дороги, на северо-восточной окраине деревни Войбокало Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области. Код 048118
 95 км — платформа Куйбышевской железной дороги
 95 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 630660
 95 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648014
 95 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653925
 95 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 652265
 95 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога на линии Локоть (эксп. на Малиновое Озеро) — Зыряновск. Код 714118
 95 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога на линии Карши — Китаб. Код 733918
 95 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 297633
 95 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 872519

 название населённых пунктов

 95 км — посёлок в Вельском районе Архангельской области